Maiden Voyage (album), een jazzalbum van Herbie Hancock
 Maiden Voyage (compositie), het titelnummer van dit album